Falen steht für:

 die Falen (Ostfalen, Westfalen), eine sächsische Stammesgruppe, siehe Sachsen (Volk) #Stammesgruppen
 lokale Bezeichnung des Vulkans Parker auf Mindanao, siehe Parker (Vulkan)